Team Bahrain Victorious er et UCI World Team fra Bahrain, stablet på benene i slutningen af 2016 og kørte sin første sæson på højeste niveau i 2017.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Bahrain
Etableret i 2017